Ву́лиця Радя́нської А́рмії — радянська/російська окупаційна назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь армії СРСР

Вулиця Радянської Армії — вулиця в Донецьку.

 Вулиця Радянської Армії — колишня назва Покровської вулиці в Арцизі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Української армії у місті Балта.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Захисників Батьківщини в Баштанці.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Садової вулиці в с. Богданівка.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Малевинського в Болграді.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва проспекту Героїв Чорнобиля в Валках.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Української Армії у Вилковому.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Української Армії у Врадіївці.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Української Армії в Глобиному.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Урожайної вулиці в Голованівську.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Козацької вулиці в Горностаївці.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Волонтерської вулиці в Дніпрі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Свободи в Доманівці.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Козацької вулиці в Кременчуці.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Шахтарської Слави в Кривому Розі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в Куп'янську.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Радісної вулиці в Малій Висці.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Національної гвардії в Миколаєві.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Армійської вулиці в Новій Одесі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Армійської вулиці в Овідіополі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Преображенської вулиці в Одесі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Калинової вулиці в Окнах.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Армійської вулиці в Первомайську.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Бірзульської вулиці в Подільську.
 Вулиця Радянської Армії — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова в Полтаві.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Садової вулиці в с. Поляни.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Вишневої вулиці в с. Севрюки.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Шкільної вулиці в Смотричі.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Лісової вулиці в с. Степок.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Армійської вулиці в Татарбунарах.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Армійської вулиці в Тульчині.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Поштової вулиці в Фастові.
Вулиця Радянської Армії — колишня назва Молодіжної вулиці в с. Широка Балка.
Вулиця 40 років Радянської Армії — колишня назва вулиці Отамана Костя Степового в Кропивницькому.
Вулиця 50 років Радянської Армії — колишня назва вулиці Павла Луньова в Кропивницькому.

Вулиця Радянської Армії — вулиця в Абакані.
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Желєзногорську (Красноярський край).
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Москві.
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Пермі.
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Пскові.
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Рязані.
 Вулиця Радянської Армії — вулиця в Самарі.

Вулиці